Ардене́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Шатле. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18010.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 250 км к югу от Парижа, в 145 км южнее Орлеана, в 50 км к югу от Буржа.

Вдоль восточной границы коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 201 человек.

Экономика 
Основу экономики составляют лесное и сельское хозяйство.

В 2007 году среди 129 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 95 были экономически активными, 34 — неактивными (показатель активности — 73,6 %, в 1999 году было 77,6 %). Из 95 активных работали 80 человек (42 мужчины и 38 женщин), безработных было 15 (11 мужчин и 4 женщины). Среди 34 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер